С начала основания Сената Соединённых Штатов Америки в 1789 году, в нём насчитывалось 56 женщин. Первой женщиной в американской истории, занявшей кресло в Сенате стала Ребекка Фелтон от Джорджии. Она была назначена на пост губернатором Томасом Хардвиком, в качестве замены умершему Томасу Уотсону. Фелтон представляла свой штат с 21 по 22 ноября 1922 года. В свою очередь, первой демократически избранной женщиной-сенатором стала Хэтти Карауэй от Арканзаса. В 1932 году на  она одержала уверенную победу, набрав 31 133 голоса, что составляет 91,62 % от общего количества. В 1938 году она повторила свой успех: получив 122 883 голоса (89,58 %) Карауэй переизбралась на второй срок.

Из 58 служивших в Сенате женщин, 36 были представительницами Демократической партии, 22 — Республиканской.

История 
На протяжении большей части истории Сената США, эта законодательная палата оставалась сугубо «мужской». В 1920 году несколько женщин предприняли попытку выдвижения в сенаторы. Малочисленность женщин в Сенате объясняется многими причинами, в том числе отсутствием женского избирательного права во многих штатах до ратификации девятнадцатой поправки к Конституции США. Также среди причин выделяют ограниченный доступ американских женщин к высшему образованию до середины 1900-х годов, общественное восприятие гендерных ролей и дискриминацию по признаку пола (сексизм).

Первой женщиной-сенатором стала Ребекка Фелтон, на протяжении суток представлявшая Джорджию в 1922. В 1932 году Хэтти Карауэй стала первой женщиной, добившейся места в Сенате выиграв выборы. Маргарет Чейз Смит стала первой женщиной, служившей одновременно и в Палате представителей (1940—1949) и в Сенате (1949—1973). 25 января 1978 года Мюриэль Хампфри-Браун была назначена сенатором от Миннесоты на место умершего супруга, Хьюберта Хамфри, тем самым став первой и пока единственной Второй Леди США служившей в качестве сенатора. В 1978 году Нэнси Кассебаум стала первой женщиной, когда-либо избранной в Сенат, без предшествующей службы мужа в Конгрессе.

Начиная с 1978 года, в составе каждого Сената присутствовала хотя бы одна женщина.

1992 год, позднее прозванный «Годом женщины», стал историческим: тогда сразу пятерым женщинам удалось избраться в верхнюю палату Конгресса.

В 2000 году Хиллари Клинтон стала первой и пока единственной Первой леди, выдвинувшейся на выборную должность — сенатора США. Впоследствии, Клинтон победила на выборах с результатом в 55,3 %, набрав 3 747 310 голосов. Её сопернику Рику Лазио удалось собрать лишь 43 % голосов (2 915 730). В 2006 году ей удалось переизбраться на второй срок. Хиллари собрала 3 008 428 голосов, против 1 392 189 у её оппонента Джона Спенсера. В 2008-м Клинтон ушла с поста сенатора, в связи с вступлением в должность Государственного секретаря США.

В 2012 году в Сенат избралось одиннадцать женщин, шесть из которых были переизбраны. Это событие побило рекорд 1992 года: тогда сенаторами удалось стать пятерым женским кандидатам.

В 2020 году сенатор от Калифорнии Камала Харрис стала первой женщиной, избранной на пост вице-президента США.

Список сенаторов-женщин США

Примечания 

Женщины